Dios puede referirse a:

Dios, concepto religioso en el politeísmo.
 Dios, concepto religioso en el monoteísmo.

En diferentes credos
Dios, concepto en la creencia cristiana.
Dios, concepto en la creencia budista.
Dios, concepto en la creencia musulmana.
Dios, concepto en la creencia egipcia antigua.
Dios, concepto en la creencia mexica.
Dios, concepto en la creencia romana antigua.
Dios, concepto en la creencia griega antigua.